Mistrzostwa Azji w zapasach w 1991 roku rozegrano w dwóch miastach. W stylu wolnym rywalizowano od 17 do 19 kwietnia w Nowym Delhi a w stylu klasycznym od 16 do 18 maja w Teheranie.

Tabela medalowa

Wyniki

styl wolny

styl klasyczny

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa Azji w zapasach
1991 w zapasach
Sport w Nowym Delhi
Sport w Teheranie
Zapasy w Iranie
Zapasy w Indiach